

Persone 
 Antonio Hortelano – attore spagnolo
 Bruno Hortelano – velocista spagnolo
 Juan García Hortelano – scrittore, poeta e critico letterario spagnolo

Altro 
 El Puchero del Hortelano – gruppo musicale spagnolo